Cernea este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Anca Cernea
 Bubu Cernea
 Cornel Cernea
 Ion Cernea
 Mihai Cernea
 Mihail M. Cernea
 Remus Cernea

Vezi și 
 Cerna (nume de familie)
 Cerna (dezambiguizare)

Nume de familie românești